Colonia Lindavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Lindavista, Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 
 Colonia Lindavista, Nayarit, Jala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar